Антифрикционный карандаш — устройство, предназначенное для снижения износа реборд железнодорожных колёс, крановых колёс и рельсового пути.

Антифрикционный карандаш изготовляется из парафинового наполнителя с применением антифрикционного состава. Устанавливается в специальное устройство — механизм подачи. Под действием гравитации или пружины, антифрикционный карандаш смазывает реборду колеса, тем самым уменьшая её износ.

Устройство, с помощью которого антифрикционный карандаш монтируется к конструкционным элементам кранового колеса, должно обеспечивать:
 максимальную площадь контакта антифрикционного карандаша с боковой поверхностью реборды кранового колеса;
 угол наклона оси антифрикционного карандаша должен быть не менее 45 градусов к горизонтальной линии, обеспечивающий параллельность плоскости среза механизма крепления с плоскостью реборды кранового колеса. Если угол наклона карандаша к горизонтали составит менее 45 градусов, не будет обеспечена максимальная площадь контакта антифрикционного карандаша с рабочей плоскостью реборды кранового колеса.
 максимальное расстояние между плоскостью среза механизма крепления и плоскостью реборды кранового колеса не должно превышать 5 мм.

Усилие прижима (износа) карандаша к поверхности реборды может регулироваться путём изменения массы груза, находящегося в верхней части поршня механизма крепления.

Применение антифрикционного карандаша позволяет сократить в 2-2,5 раза износ реборд крановых колес.

См. также 
 Вагон-рельсосмазыватель

Устройство железнодорожного подвижного состава
Антифрикционные материалы